Brandon Comley (1995) – calciatore montserratiano
 Larry Comley (1939-2006) – cestista statunitense